Lexbibyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati,
il termine deriva dalla contrazione di exa binary byte ed ha per simbolo EiB.
Questo standard è stato definito dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) nel dicembre 1998 per stabilire i nuovi multipli del byte.
L'exbibyte è collegato strettamente all'exabyte, il quale è usato (creando spesso ambiguità) o come sinonimo per exbibyte oppure per riferirsi a 1018 byte ( byte) creando in quest'ultimo caso un errore del 15,3%.

1 exbibyte =  = 260 byte = 

1 exabyte =  byte → 15,3% di errore

Conversioni
In byte:
 1 024 EiB = 1 zebibyte (ZiB)
  EiB = 1 yobibyte (YiB)

In bit:
 1 EiB = 263 bit =  bit
 1 EiB =  kibibit
 1 EiB =  mebibit
 1 EiB =  gibibit
 1 EiB =  tebibit
 1 EiB = 8 192 pebibit
 1 EiB = 8 exbibit

Curiosità 
Exa, richiama il termine esa (6). 
Questo ci aiuta a ricordare la cifra delle decine del logaritmo in base 2 del EiB, varrà 6, quindi 1 EiB = 2^60B, ovvero il valore di 1 Ei è rappresentabile in binario con 60 bit

Voci correlate
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Collegamenti esterni 
 

Unità di informazione